Ujisdzi (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Ujisdzi (Mlyniw), Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Mlyniw
 Ujisdzi (Sdolbuniw), Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Sdolbuniw